Лас Пампас има више значења:

 Лас Пампас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Пампас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Пампас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пампас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пампас (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пампас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пампас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пампас (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Пампас (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пампас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пампас (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику